Se llama farda a un impuesto real cobrado durante la Edad Moderna en el Reino de Granada, cuya finalidad era la defensa de la costa. 

Produciría, según los autores, entre 1 y 18 millones de maravedíes. La discrepancia se debe a la difícil coordinación con otro impuesto, de mayor cuantía, también cobrado en el reino: la renta de población.

Bibliografía
<cite> 

Antiguos impuestos de España